El culto  puede referirse, de forma más específica, a:

 Culto a los ancestros, práctica religiosa que consiste en ritos en torno a los muertos.
 Culto a la personalidad, adulación excesiva de un líder vivo.
 Culto de la razón y del Ser supremo, una serie de fiestas cívicas sincréticas celebradas durante la Revolución francesa. 
 Culto heroico griego, una de las características más peculiares de la antigua religión griega.
 Culto imperial, una forma de religión de estado.
 Culto imperial en la Antigua Roma.
 Cultos cargo, movimientos religiosos poco ortodoxos que aparecieron entre varias tribus de Australia y Melanesia.
 Cultos mistéricos, ceremonias que procedían a la admisión de los iniciados en ciertos dogmas de cultos paganos secretos para el público.